Slovo Comus má více významů:
 Comus (Aude) – obec v departmentu Aude (Francie)
 Comus (bůh) – řecký bůh veselí, zábav a nočních radovánek
 Comus (skupina) – britská folková skupina